Экологи́ческая катастрофа — необратимое изменение природных комплексов, связанное с массовой гибелью живых организмов.

Классификация 

Катастрофы подразделяются на локальную и глобальную. Локальная экологическая катастрофа приводит к гибели или серьёзному нарушению одной или более локальных экологических систем.

Глобальная экологическая катастрофа — гипотетическое происшествие, которое возможно в случае превышения допустимого предела неким внешним или внутренним воздействием (или серией воздействий) на глобальную экологическую систему — биосферу (например, «Ядерная зима»).

Примеры крупных экологических катастроф

Природные катастрофы 
 Кислородная катастрофа
 Земля-снежок
 Извержения вулканов
 Лимнологическая катастрофа

Техногенные катастрофы 
 Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — единственное за всю историю применение ядерного оружия в мире 6 и 9 августа 1945 г.
 Канадская экологическая катастрофа 1970 года
 Авария на химическом заводе в Севезо, Италия 10 июля 1976 года. 
 Выброс цианистых соединений в Бхопале, Индия — выброс метилизоцианата 3 декабря 1984 г.
 Чернобыльская катастрофа, СССР — радиационное загрязнение территории Украины, частично Белоруссии и России 26 апреля 1986 г.
 Выброс нефти из танкера «Эксон Валдиз» 1989 год — вылилось 260–750 тысяч баррелей нефти
 Выброс нефти из танкера «Престиж» 2002 год — вылилось 90 тысяч м3 нефти
 Разлив нефти на Прадхо-Бей 2006 год — вылилось 1 млн м3 нефти
 Гибель Аральского моря, Казахстан, Узбекистан — исчезновение моря
 Повышение концентрации СО2 или парниковых газов в воздухе, впоследствии глобальное потепление и гибель кораллов
 Организованный иракской армией сброс нефти в Персидский залив во время войны 1991 года
 Экологическая катастрофа в Венгрии 2010 года — прорыв дамбы на заводе по производству алюминия, в результате чего сотни гектаров территории, а также Дунай с притоками были залиты т. н. «красным шламом».
 Взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе 20 апреля 2010 г.
 Авария на АЭС Фукусима I в Японии 11-12 марта 2011 года
 Утечка дизельного топлива в Норильске 29 мая 2020 года

См. также 
 Список разливов нефти

Ссылки 
 Тимофеев Александр Дмитриевич Семантика понятий «Экологический кризис» и «Экологическая катастрофа»  // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2015. № 176.
 Биотическая регуляция окружающей среды .

Чрезвычайные ситуации